Yucatán se poate referi la

 Peninsula Yucatán, peninsulă de mari dimensiuni din Golful Mexic
 Yucatán (stat), unul din cele 31 de state constituente ale statului federal al Mexicului
 Yucatán (republică), o republică independentă, un stat efemer care a existat în anii 1840
 Yucatán (strâmtoare), strâmtoarea dintre Mexic și Cuba, care conectează Golful Mexic cu Marea Caraibilor
 Yucatán (formație), formație de muzică din Țara Galilor

Nume proprii